Georg Aicher ist der Name folgender Personen:

* Georg Aicher (Theologe) (1873–1929), deutscher katholischer Theologe
 Georg Aicher (Industrieller)  (1887–1967), deutscher Holzindustrieller